Andreola – cascina nel comune italiano di Pieve Fissiraga
 Michela Andreola – biatleta italiana
 Salvatore Andreola – fotografo italiano
Alessandro Andreola (Forlì, 2005)